Гра́дус Фаренге́йта (обозначение: ℉) — единица измерения температуры. Назван в честь немецкого учёного Габриеля Фаренгейта, предложившего в 1724 году шкалу для измерения температуры.

На шкале Фаренгейта температура таяния льда равна , а температура кипения воды  (при нормальном атмосферном давлении). При этом один градус Фаренгейта равен 1/180 разности этих температур. Диапазон  по шкале Фаренгейта примерно соответствует диапазону  по шкале Цельсия. По изначальному предложению ноль по шкале Фаренгейта определялся по самоподдерживающейся температуре смеси воды, льда и хлорида аммония (соответствует примерно ), а  — температуре тела здорового человека (во рту, по современной шкале ). Нормальная температура человеческого тела по шкале Цельсия равна , а по шкале Фаренгейта — . Шкалы Цельсия и Фаренгейта пересекаются в точке , где указывают на одинаковую температуру. Абсолютному нулю на шкале Фаренгейта соответствует значение −459,67 °F.

Преобразование 
Преобразование температуры по шкале Фаренгейта в температуру по шкале Цельсия:
 

Преобразование температуры по шкале Цельсия в температуру по шкале Фаренгейта:

Номограмма перевода температур

Распространённость 

Шкала Фаренгейта использовалась в англоязычных странах до 1960-х годов. Затем большинство этих стран перешло на Международную систему единиц (СИ) с кельвинами и градусами Цельсия.

В настоящее время шкалу Фаренгейта используют в быту как основную шкалу температуры в следующих странах:
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

В Канаде градусы Фаренгейта используются в дополнение к основной шкале — шкале Цельсия.

Примечания 

Английская система мер
Единицы измерения температуры
Температурные шкалы
Единицы измерения, названные в честь людей